Сольго́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Шабане. Округ коммуны — Конфолан.

Код INSEE коммуны — 16363.

Коммуна расположена приблизительно в 350 км к югу от Парижа, в 80 км юго-восточнее Пуатье, в 60 км к северо-востоку от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 509 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 319 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 215 были экономически активными, 104 — неактивными (показатель активности — 67,4 %, в 1999 году было 67,5 %). Из 215 активных работали 193 человека (122 мужчины и 71 женщина), безработных было 22 (9 мужчин и 13 женщин). Среди 104 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 46 — пенсионерами, 42 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Жени (XIII век). Исторический памятник с 1997 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта